Чалба́ш (, дословно — «седая голова») — крымскотатарская фамилия.

Известные носители:
 Чалбаш, Мемет Асанович (1903—1976) — политработник Красной армии
 Чалбаш, Рустем Меметович (1929—2012) — советский учёный-биолог
 Чалбаш, Эмир Усеин (1918—2005) — советский лётчик

См. также 
 Чалбаш — гора в южной части Крыма.
 Чалбаш — прежнее название села Доходное Красногвардейского района Крыма.